Le sigle RCDA peut correspondre à : 
 Diocèse catholique d'Albany,
 RCD-Authentique, un groupe rebelle congolais de RDC.